Назив Циганаши може да означава:

 Циганаши - насеље у општини Бурила Маре, округу Мехединци, у Румунији.
 Циганаши – насеље у општини Циганаши, округу Јаши, у Румунији.
 Општина Циганаши – општина у округу Јаши, у Румунији.